Брисбън или Бризбейн може да се отнася за:

 административния център на щата Куинсланд в Австралия.
 град Бризбейн в щата Калифорния, САЩ.
 река, която тече през австралийския град Брисбън.
 планината, от която извира р. Брисбън.
 Брисбън, кратер на Луната.
 Томас Брисбън (1773 – 1860), управител на Нов Южен Уелс (1821 – 25). Градът в Австралия носи неговото име.
 Чарлс Брисбън (1769 – 1829), адмирал от кралския флот, Великобритания
 Бризбейн Интернешънъл, тенис турнир от WTA Тур